Владимир Михайлович Мельников: Мельников, Владимир Михайлович (род. 1935) — советский и российский учёный.
 Мельников, Владимир Михайлович (1950—2018) — советский и российский врач.